«Дорога во ржи» — название картин.
 «Дорога во ржи» — картина И. И. Шишкина 1866 года.
 «Дорога во ржи» — картина Г. Г. Мясоедова 1881 года.